Нахиломір пластовий (пандажметр) - прилад для визначення падіння пластів у свердловинах. Представляє собою інклінометр, доповнений трьома розміщеними по кільцю через 120о електродами, які реєструють природні потенціали на границях нахимених пластів на різних глибинах.

Посилання 
Геологический словарь. том 2. Н-Я. Москва. 1973 г